Swerdlowske (ukrainisch ; russische Entsprechung Swerdlowskoje/Свердловькое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Swerdlowske (Perwomajske), ein Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Schyroke, siehe Spaske (Schyroke)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Wyschnewe (Kobeljaky)

Siehe auch:
 Swerdlowski
 Swerdlowsk